Влад Цепеш има више значења:

 Влад Цепеш
 Влад Цепеш (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Влад Цепеш (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Влад Цепеш (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији